Фердинанд V (1452—1516) — король Кастилии.
 Фердинанд V (1793—1875) — король Венгрии и Чехии (1835—1848).